Dreiländerstein ou Drei-Länder-Stein  est le nom de plusieurs bornes frontière dans les pays de langue allemande signalant des tripoints, des endroits où trois frontières distinctes se rejoignent.

Tripoints

Allemagne 
En Allemagne :
 , Eggenthal, Bavière : tripoint entre les communes d'Eggenthal et Unteregg, et l'arrondissement d'Ostallgäu, correspondant à des frontières plus anciennes entre abbayes
 ,  dans le Harz : tripoint entre les Länder de Basse-Saxe, Saxe-Anhalt et Thuringe
 Dreiländerstein, : tripoint entre les Länder de Basse-Saxe, Hesse et Rhénanie-du-Nord-Westphalie
 , Ingolstadt, Bavière : ancien tripoint entre le duché de Bavière, le duché du Palatinat-Neubourg et l'évêché d'Eichstätt
 Dreiländerstein, Schmiedeköpfe : tripoint entre les Länder de Basse-Saxe, Hesse et Thuringe
  : tripoint entre les Länder de Bavière, Saxe et Thuringe

Suisse 
En Suisse :
 Dreiländerstein, sur le Hörnli : tripoint entre les cantons de Saint-Gall, Thurgovie et Zurich
 Dreiländerstein, sur le Wildspitz : tripoint entre les cantons de Schwytz, Zoug et Zurich

Annexes 
 Tripoint
 Borne frontière
 Dreiländereck
Dreiländerpunkt
 
 

Borne
Tripoint